Joho (Adimulyo)
 Joho (Bawang)
 Joho (Temanggung)
 Joho (Dagangan)
 Joho (Wates)
 Joho (Purwantoro)
 Joho (Pace)
 Joho (Pamotan)
 Joho (Pracimantoro)
 Joho (Sukoharjo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing